O Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo) é uma Organização Militar da Marinha do Brasil, subordinada à Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).

Criada pela Portaria Ministerial n° 324/96, foi ativada em 31 de Outubro de 1996, com sede inicial na ilha Fiscal, advindo da antiga Superintendência de Navios da DHN.

Em 23 de Março de 1998, a sede do GNHo foi transferida para a ponta da Armação, em Niterói. Atualmente, juntamente com a DHN, o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), o Centro de Sinalização e Reparos Almirante Moraes Rego (CAMR) e a Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN), compõe o Complexo Naval da Ponta da Armação (CNPA).

Os navios são:

NPo Almirante Maximiano (H-41)
NApOc Ary Rongel (H-44)
NHF Almirante Graça Aranha (H-34)

NHo Amorim do Valle (H-35)
NHo Cruzeiro do Sul (H-38)
NHo Taurus (H-36)
NOc Antares (H-40)
NPqHo Vital de Oliveira (H-39)

Marinha do Brasil
Unidades militares do Brasil